Johann Fehr ist der Name folgender Personen:

* Johann Caspar Fehr (1668–1739), deutscher Mediziner
 Johann Lorenz Fehr (1646–1706), deutscher Mediziner
 Johann Michael Fehr (1610–1688), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Hans Fehr